Поліщук Володимир Петрович (1963) — український журналіст, начальник управління зв'язків з громадськістю МВС України, полковник міліції.
 Поліщук Володимир Петрович (1949) — радянський футболіст та футбольний тренер. Український футбольний функціонер.